Le canton de Sainte-Marie est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises :

 le canton de Sainte-Marie est un canton du département et de la région de La Réunion ;
 le canton de Sainte-Marie est un ancien canton du département et de la région Martinique ;
 le canton de Sainte-Marie-1-Nord est un canton du département et de la région Martinique ;
 le canton de Sainte-Marie-2-Sud est un canton du département et de la région Martinique.

Voir aussi 
 Le canton de Sainte-Marie-aux-Mines est un canton du département du Haut-Rhin.